Long Ambients 1: Calm. Sleep. est un album d'ambient de Moby, sorti en 2016 en téléchargement gratuit sur son site du restaurant Little Pine, et également sur son site web.

Liste des titres

Références 

Album musical sorti en 2016
Album de Moby
Album auto-produit